Linha 15 do Metrô de São Paulo
 Linha 17 do Metrô de São Paulo